Starr House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Starr House (Delaware), ID-Nr. 71000232
 Starr House (Texas), ID-Nr. 79002972